Bárbara Muñoz (Madrid, 7 de octubre de 1983) es una actriz española.

Biografía 
Cursó sus estudios en el Colegio Santa María del Valle. Alcanzó popularidad a raíz de su papel de la enfermera Alicia Monasterio en Hospital Central, serie a la que se incorpora en el año 2006. Antes, en 2004, había participado en un episodio interpretando un personaje distinto. También había colaborado en varios episodios de Los Serrano y había formado parte del elenco de la serie juvenil Corta-t de Cuatro.

En cine, debutó en 2003 con la película Cosas de brujas, de José Miguel Juárez. A esta le siguieron Besos de gato, de Rafael Alcázar en el mismo año; Banal (2006), cortometraje de David Planell y La máquina de bailar (2006), de Óscar Aibar.

El 2013 llega a Chile para hacer una participación especial en la serie de televisión Graduados.

Actrices de televisión de España
Actrices de cine de España
Hospital Central
Nacidos en Madrid